Municipio de Mission Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mission Creek (condado de Wabaunsee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wabaunsee.
 Municipio de Mission Creek (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.